La Maison est le titre de plusieurs œuvres :
 La Maison, film français de Gérard Brach sorti en 1970 ;
 La Maison, film français de Manuel Poirier sorti en 2007 ;
 La Maison, le roman d'Emma Becker paru en 2019 ;
 La Maison, titre québécois du film Vegas Academy : Coup de poker pour la fac (The House) sorti en 2017 ;
 La Maison, film franco-belge de 2022 ;
 La Maison, (The House), film d'animation collectif américano-britannique de 2022.

Voir aussi